Claudia Eisinger (née en 1984), actrice allemande.
 Selma Meerbaum-Eisinger (1924-1942), poète roumaine.